Xu eller  XU kan syfta på: 

 Xu (namn) – kinesiskt efternamn (släktnamn) 
 X-enhet – enhet för våglängder i röntgenstrålning
 xu – underenhet till den vietnamesiska valutan Dong (valuta)
 XU – norsk hemlig underrättelseorganisation under andra världskriget